

См. также 
 Департамент Атлантическая Луара
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки